Богу́ский () — польская фамилия.

Известные носители:
 Богуский, Леон Вильгельмович (по-русски иногда также пишется Богусский) — архитектор-строитель, работавший в Санкт-Петербурге в  конце XIX — начале XX вв.
 Богуский, Рафал (род. 1984) — польский футболист, нападающий клуба «Висла» (Краков). 
 Богуский, Юзеф Ежи (1853—1933) — польский физик и химик, педагог, ассистент Д. И. Менделеева.